Plaats in Indonesië
 Tersana (Pabedilan), een plaats in het regentschap Cirebon in de provincie West-Java
 Tersana (Sukagumiwang), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
Anders
 Tersana (voetbalclub), een Egyptische voetbalclub